Francisco de Sajonia-Lauenburgo puede referirse a tres duques soberanos del ducado de Lauenburgo:
Francisco I, 1543-1581
Francisco II, 1581-1619
Francisco III Erdmann, 1665-1666